Сыдиево () — село в Бургасской области Болгарии. Входит в состав общины Айтос. Находится примерно в 7 км к юго-востоку от центра города Айтос и примерно в 22 км к северо-западу от центра города Бургас. По данным переписи населения 2011 года, в селе  проживало 374 человека.

Население

Примечания 

Сёла Бургасской области